«Человек с пистолетом» — название фильмов:
  () — британский криминальный фильм 1958 года, режиссёр Монтгомери Тулли.
 «Человек с пистолетом» () — бразильский боевик 1976 года, режиссёр Оскар Сантана.
 «Человек с пистолетом» () — канадский боевик 1995 года, режиссёр Дэвид Уайлес.